Instruction générale relative à l'état civil en France
 La lettre « y » de l'alphabet latin et français
 Les lettres iota (Ι ι) et upsilon (Υ υ) de l'alphabet grec